Mulga (planta) (Acacia aneura) arbust o un arbre petit originari de les zones de l'outback àrid d'Austràlia
 Topònims:
 Mulga Lands, regió australiana
 Mulga Creek, riu de Nova Gal·les del Sud, Austràlia
 Mulga Queen Community, comunitat de l'oest d'Austràlia
 Mulga (Alabama), població dels Estats Units
 Illa Mulga, a l'Antàrtida